Cumaribo kan syfta på:

Colombia 

 Cumaribo (kommun), Vichada, 
 Cumaribo (ort), Vichada,